Після життя — японська драма 1998 року режисера та сценариста Хірокадзу Корееди.
 Після життя (Життя за гранню) — американська драма 2009 року.